Феаген () — мужское имя греческого происхождения

 Феаген — древнегреческий тиран Мегары.
 Феаген — древнегреческий фиванский военачальник, живший в IV веке до н. э.